Lista de armas modernas da Força Aérea Brasileira é uma lista das armas em serviço e sistema de armas da Força Aérea Brasileira.

Mísseis anti-tanque 
9M120 Ataka-V
9K114 Shturm

Mísseis anti-navio 
AGM-84 Harpoon 
MAN-1

Mísseis anti-radiação  

MAR-1

Mísseis ar-ar 
MAA-1A Piranha
MAA-1B Piranha
A-Darter
Derby
Python-3
Python-4

Bombas 
BLG-120
BLG-252
BINC-300
BINC-200
Elbit Lizard
FPG-82
SMKB-82
SMKB-83
Mark 84 bomb
Mark 83 bomb
Mark 82 bomb
Mark 81 bomb
BAPI

Foguetes 
SKYFIRE
SBAT-70
SBAT-127
S-8 rocket

Torpedos 
Mark 46 torpedo

Canhões automáticos 
Bernardini Mk-164
M39 canhão
GSh-23L

Metralhadoras 
M2 Machine Gun
Minigun
FN MAG

veja também 
Lista de aeronaves atuais da Força Aérea Brasileira

Links Externos 
 Brazilian Air Force website

Força Aérea Brasileira